X2 – film, druga część X-Men
 X2 – protokół transmisji 
 X2  - samolot
 X2:The Threat  - gra komputerowa z gatunku space-sim
 X-2 – wydział kontrwywiadu USA
 X-2 – akcja wysiedlenia zakonnic, dokonana w 1954 przez władze PRL.